Gruta blava (Biševo), una cova a l'illa croata de Biševo
 Gruta blava (Capri), una cova a l'illa italiana de Capri
 Gruta blava (Kastelorizo), una cova a l'illa grega de Megisti (Kastelorizo)
 Gruta blava (Malta), una cova de Malta